FA Community Shield 2008. je nogometna utakmica koja se odigrala 10. kolovoza 2008. na Wembleyu u Londonu, između pobjednika Premier liga Manchester Uniteda, te pobjednika FA kupa Portsmoutha. Bio je to prvi Community Shield od 1996. s ekipom izvan velike četvorke: Manchester Uniteda, Chelsea, Arsenala i Liverpoola. To je Portsmouthu ujedno bio i prvi nastup nakon 1949., ukupno treći. 

Naslov je osvojio Manchester United, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. U regularnom dijelu utakmice, rezultat je bio 0-0. Za Manchester jedanaesterce su postigli Carlos Tevez, Ryan Giggs i Michael Carrick, dok je za Portsmouth jedini jedanaesterac zabio Jermain Defoe, a promašili su Lassana Diarra, Arnold Mvuemba i Glen Johnson.

Utakmica

Povezani članci 
 FA Premier liga 2008./09.
 FA kup 2008./09.
 Engleski Liga kup 2008./09.

Community Shield 2008.